

Palmarès

Olimpiadi
  a  nella staffetta 5000 metri.

Note

Collegamenti esterni